Collegio elettorale della Spezia – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale della Spezia – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Spezia – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Spezia – collegio elettorale del Regno d'Italia